Веинтитрес де Абрил има више значења:

 Веинтитрес де Абрил (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Веинтитрес де Абрил (Номбре де Диос), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику